Чемпионат ЮАР по футболу 2011/2012 проходил с 12 августа 2011 года по 19 мая 2012 года. Победу в турнире второй раз подряд и в 9-й раз в своей истории одержал клуб «Орландо Пайретс».

Регламент 
В турнире приняли участие 16 клубов. С 12 августа 2011 года по 19 мая 2012 года они провели двухкруговой турнир чемпионата, по итогам которого определился чемпион. Худший клуб по результатам турнира покинул высший дивизион. Ещё один клуба, занявший предпоследнее место провёл переходные матчи с клубом, занявшим второе места во второй лиге.

Таблица 

Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт

2011/2012
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2011 году
Спорт в ЮАР в 2012 году
Футбол в Африке в 2011 году
Футбол в Африке в 2012 году